wolne koło (samochód)
 wolne koło (pędnia)